Spittler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Spittler (1782–1867),  Sekretär der Basler Christentumsgesellschaft
 Felix von Waechter-Spittler (1851–1915), deutscher Landgerichtsdirektor und württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gerd Spittler (* 1939), deutscher Ethnologe
 Hartmut Spittler (1923–1992), deutscher Psychiater und Psychoanalytiker
 Josef Spittler (1908–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Karl von Waechter-Spittler (1798–1874), deutscher Jurist, Beamter und Minister des Königreichs Württemberg
 Kerstin Spittler (* 1963), deutsche Ruderin
 Ludwig Timotheus Spittler (1752–1810), deutscher Historiker für Kirchengeschichte, Politische Geschichte
 Paula von Waechter-Spittler (1860–1944), deutsche Malerin, siehe Paula von Waechter
 Torsten Spittler (* 1961), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Spiteller
 Spitteler